Комитет общественной безопасности — название государственных ведомств и движений в ряде стран.
 Комитет общественной безопасности — один из комитентов Конвента времён Великой французской революции.
 Комитеты общественной безопасности — название местных революционных органов власти в России, создававшихся после Февральской революции 1917 года.
 Комитет общественной безопасности (Польша) — орган политического сыска в ПНР 1954—1956 годов.